Pierre Giraud peut désigner :
 Pierre Giraud, un évêque de Sisteron du  ;
 Pierre Giraud (mort en 1218), un évêque de Saint-Malo ;
 Pierre Giraud (1791-1850), un cardinal et évêque de Rodez puis de Cambrai du  ;
 Pierre François Eugène Giraud (1806-1881), un peintre français ;
 Pierre Giraud (1913-1988), un homme politique français ;
 Pierre Giraud, un correspondant de Gaston Chaissac et frère de l'écrivain Robert Giraud, un peintre français ;
 Pierre Giraud, un homme politique ardéchois, conseiller général élu dans le canton de Satillieu et maire de Satillieu ;
 Pierre Giraud, un informaticien français.
 Pierre Giraud, un comédien et scénariste. Co-scénariste avec Emmanuel Mouret du film "Chronique d'une liaison passagère" avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne. Cannes Première, Festival de Cannes 2022.